Die Bezeichnung Märkische Union steht für:
 die CDU Brandenburg, ein Landesverband der deutschen Partei CDU
 die Märkische Union (Zeitung), eine von der DDR-Blockpartei CDU herausgegebene Zeitung